Sachsenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Sachsenmaier, deutscher Sinologe und Historiker
 Wilhelm Sachsenmaier (1927–2017), österreichischer Biochemiker und Sportschütze